Kampwirth ist der Nachname folgender Personen:

 Jan-Peter Kampwirth (* 1974), deutscher Schauspieler
 Stephan Kampwirth (* 1967), deutscher Schauspieler